Женская сборная СССР по футболу — сборная, представлявшая СССР на международных соревнованиях по футболу среди женщин. Образована была в 1990 году и прекратила своё существование после распада СССР. За свою короткую историю провела 48 игр. Из них выиграла только 11 и 9 свела вничью, а остальные проиграла. Бессменным тренером сборной СССР был Олег Борисович Лапшин (в дальнейшем — президент ассоциации женского футбола России). Правопреемницей сборной СССР стала сборная России.

История 
Попытки организации женского футбола предпринимались ещё в Российской империи, когда 3 августа 1911 года прошёл матч между командой «Пушкино» и «Петровско-Разумовской лигой», завершившийся победой команды «Пушкино» со счётом 5:1. В СССР проводились некоторые встречи в 1920-е годы на станции Невинномысской Северо-Кавказской железной дороги между мужским и женским коллективами железной дороги. Однако в дальнейшем женский футбол не развивался в связи с войной и последующим восстановлением страны.

В 1972 году в Днепропетровске был организован Кубок Валентины Терешковой с участием ряда женских команд из городов СССР, все его матчи прошли на стадионе «Торпедо». Однако, несмотря на ажиотаж, в журнал «Здоровье» пожаловался некто Величко с бердянского завода «Азовкабель», заявив, что ему не понравился внешний вид футболисток во встречах, а матчи женских команд были откровенно травмоопасными. На письмо ответила глава федерации спортивной медицины СССР, доктор медицинских наук Нина Граевская, которая признала, что культивировать женский футбол «нецелесообразно», и со ссылками на медицинские факты показала травмоопасность игры. Через месяц госкомитет СССР по спорту запретил женщинами заниматься футболом, боксом, борьбой и штангой со ссылками на высокую травмоопасность. В то время в мире женский футбол также был на любительском уровне, профессиональные матчи не проводились.

Однако в 1980-е годы женский футбол включили в реестр официальных видов спорта, что привело к снятию запрета на женский футбол в СССР. Журналистка из Чехословакии Ольга Чемракова предложила пригласить на кубок журнала «Млады свет» команду из СССР, и в советском еженедельнике «Собеседник» опубликовали её обращение. В ответ на это федерация футбола СССР организовала собственный турнир на приз еженедельника с участием восьми команд, который стал прообразом женского футбольного чемпионата СССР. Позже появилась и женская сборная СССР.

Соперничества и статистика матчей

Список матчей

1990 год

1991 год

1992 год

Примечания

Ссылки 
 Матчи национальной сборной России, начиная с 1990 года
 Коротко о футболе, в который играют женщины, прежде всего, отечественном

СССР
Женский футбол в СССР
Сборная СССР по футболу